Laure de Sviatohirsk ou Monastère de Sviatogorsk : située en Ukraine près de Sviatohirsk
 Monastère Sviatogorski situé dans l'oblast de Pskov en Russie. Sépulture du poète Alexandre Pouchkine.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères